Hahnklinge (von Klinge „kleines Kerbtal“) ist der Name folgender Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Hahnklinge (Kirnau), linke Bachklinge zur Kirnau in Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis
 Hahnklinge (Nesenbach), rechte Bachklinge zum Nesenbach in Stuttgart

Siehe auch:
 Hahnbach
 Hahntal